Il Respublikanskij stadion Spartak (Республиканский стадион «Спартак») è uno Stadio situato a Vladikavkaz, in Russia. Lo stadio è stato inaugurato nel 1962. Lo stadio ospita le partite casalinghe del Futbol'nyj Klub Alanija Vladikavkaz. Ha una capienza di 32.464 persone.

Note 
 

F.K. Alanija Vladikavkaz